Возникновение чего-либо или кого-либо:
 Возникновение жизни
 Возникновение и эволюция галактик
 Возникновение млекопитающих
 Возникновение христианства

См. также 
 Происхождение
 Инициализация
 Зарождение